Bento est un prénom courant dans les pays hispanophones et lusophones (équivalent du français Benoît).

Nom commun 
 Le bento est un repas rapide ou casse-croûte contenu dans un coffret pris hors de la maison, mais aussi une façon de présenter le plat unique et extrêmement populaire au Japon.

Titre 

 Un amour de bentô est un manga paru en 2010.

Prénom

Pseudonyme 
 Bento, Bento Matheus Krepski (1999), footballeur brésilien.

Nom de famille 

 Carmen Hernández Bento (1963-), est une femme politique espagnole.
 Elis Bento (1988-), est une joueuse brésilienne de volley-ball.
 José Wellington Bento dos Santos (1973-), est un footballeur brésilien.
 Kauam Kamal Aleixo Bento (1993-), est un athlète brésilien.
 
 Manuel Bento Rodrigues da Silva (1800-1869), est un cardinal portugais.
 Manuel Bento (1948-), est un footballeur portugais.
 Rui Fernando da Silva Calapez Pereira Bento (1972-), est un footballeur et entraîneur portugais.
 Serge Bento (1931-), est un acteur français.

Toponyme 

 Bento de Abreu est une municipalité brésilienne.
 Fray Bentos est une ville portuaire d'Uruguay.
 Paulo Bento est une ville brésilienne située dans l'état de Rio Grande do Sul.
 
 Senador José Bento est une municipalité brésilienne.

Hydronyme 
 
Homonymie d'hydronyme
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien